est une expression anglaise signifiant « un des garçons ». Elle peut faire référence à :

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Télévision

Épisode 

 , titre original de Ce que femme veut,  de la  de Ma tribu.

Série télévisée 

 , sitcom américaine diffusée sur  du  au  ;
 One of the Boys, série télévisée américaine diffusée en 1989 ;
 , sitcom philippine diffusée sur TV5 du  au .